Ива́н Грызуно́в:
 Грызунов, Иван Васильевич (1879—1919) — русский оперный и камерный певец.
 Грызунов, Иван Фёдорович (1909—1969) — Герой Социалистического Труда, дояр совхоза «Шиловский» Шиловского района Рязанской области.